Frederik Hendrik Lodewijk (1726-1802), zoon van koning Frederik Willem I
Frederik Hendrik Karel (1747-1767), zoon van prins August Willem
Frederik Hendrik Karel (1781-1846), zoon van koning Frederik Willem II
Albert Willem Hendrik (1862-1929), zoon van keizer Frederik III